Dendrit kan syfta på:

 Dendrit –  en av huvuddelarna av en nervcell
 Dendrit (kristall) - kristaller liknande träd, ormbunkar eller mossa som kan bildas på ytor av bergarter eller mineral eller vid stelnandet av metaller eller legeringar
 Dendritcell – en medlare mellan det ospecifika och det adaptiva immunförsvaret